La Serie C2 1987-1988 è stata la 10ª edizione del Serie C2, quarto torneo professionistico del campionato italiano di calcio. La stagione è iniziata il 20 settembre 1987 ed è terminata il 12 giugno 1988.

Stagione 
Il  non si iscrive al campionato. Al suo posto viene ripescata l', retrocessa sul campo la stagione scorsa. L'Intim Helen, neo promosso dal Campionato Interregionale, cambia denominazione, incrivendosi con il nome di Telgate e mutando i colori sociali dal rosa-azzurro al rosso.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1988-1989.
      Retrocessa in Campionato Interregionale 1988-1989.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio valevano gli scontri diretti. In caso di pari merito in zona promozione e/o retrocessione si doveva giocare una gara di spareggio.

Note:
Carrarese, Montevarchi e Massese terminarono il campionato a pari punti. La classifica avulsa premiò la Carrarese con la promozione diretta. Le altre due squadre dovettero disputare uno spareggio.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio promozione

Spareggio retrocessione

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1988-1989.
      Retrocessa in Campionato Interregionale 1988-1989.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio valevano gli scontri diretti. In caso di pari merito in zona promozione e/o retrocessione si doveva giocare una gara di spareggio.

Note:
Il Sassuolo e il Suzzara sono stati poi ripescati in Serie C2 1988-1989.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone C

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1988-1989.
      Retrocessa in Campionato Interregionale 1988-1989.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio valevano gli scontri diretti. In caso di pari merito in zona promozione e/o retrocessione si doveva giocare una gara di spareggio.

Note:
Lo Jesi è stato poi ripescato in Serie C2 1988-1989.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone D

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1988-1989.
      Retrocessa in Campionato Interregionale 1988-1989.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio valevano gli scontri diretti. In caso di pari merito in zona promozione e/o retrocessione si doveva giocare una gara di spareggio.

Risultati

Tabellone

Calendario

Note

Bibliografia 
 Calciatori 1987-88, Modena-Milano, Panini-La Gazzetta dello Sport, giugno 2012.
 Arrigo Beltrami (a cura di). Almanacco illustrato del calcio 1988. Modena, Edizioni Panini, 1988.
 
 

Calcio nel 1987
Calcio nel 1988
1987